La ÖFB-Cup 2011-2012, ufficialmente ÖFB-Samsung-Cup per motivi di sponsor, è stata la 77ª edizione della coppa nazionale di calcio austriaca. Iniziata con il turno preliminare del 15 luglio 2011, si è conclusa con la finale del 20 maggio 2012. La squadra detentrice del trofeo era il Ried.

Dopo aver conquistato il campionato, il Salisburgo ottiene anche la prima coppa della sua storia, completando il double. Il Ried, malgrado la sconfitta, si è qualificato per l'Europa League 2012-2013 poiché il Salisburgo disputerà la Champions League.

La finale del 20 maggio 2012 all'Ernst Happel Stadion di Vienna è stata l'ultima partita arbitrata da Thomas Einwaller prima del suo congedo.

Formula
La competizione è iniziata il 15 luglio 2011 con le partite del turno preliminare, in cui sono entrate in gioco 74 squadre non professioniste dalle diverse federazioni regionali.

Le vincitrici si sono qualificate per il primo turno della competizione, in cui tutte le società di Bundesliga ed Erste Liga, insieme alle vincitrici delle 9 coppe di land, sono entrate in gioco.

Da qui la competizione è proseguita per eliminazione diretta sino alla finale.

Squadre partecipanti

Österreichische Fußball-Bundesliga

Le 10 squadre di Bundesliga

Le 10 squadre di Erste Liga

Regionalliga

 Admira Wacker Mödling Amateure

 Rapid Vienna Amateure

 Austria Kapfenberg/KSV Amateure

 LASK Juniors

 Sturm Graz Amateure

 Altach Amateure

 Red Bull Juniors

 Wacker Innsbruck Amateure

Campionati regionali

Admira Technopool (WFV)
Post SV Wien (WFV)
ASK Bad Vöslau (NÖFV)
ASC Götzendorf (NÖFV)
FC Mistelbach (NÖFV)
SC Retz (NÖFV)
ASK Schwadorf (NÖFV)
SKN St. Pölten II (NÖFV)
SC Zwettl (NÖFV)
ASK Baumgarten (BFV)
ASK Klingenbach (BFV)
ASK Kohfidisch (BFV)
ASKÖ Stinatz (BFV)
SV Bad Schallerbach (OÖFV)
ASKÖ Donau Linz (OÖFV)
SG SV Neuhofen/SV Ried II (OÖFV)
SV Sierning (OÖFV)
SV Frohnleiten (StFV)
FC Gleisdorf 09 (StFV)
ASK Voitsberg (StFV)
SVG Bleiburg (KFV)
SG Drautal (KFV)
SK Treibach (KFV)
ATSV Wolfsberg (KFV)
SV Grödig II (SFV)
SV Kundl (TFV)
SVG Reichenau (TFV)

Calendario

Turno preliminare
Il sorteggio del turno preliminare si è svolto il 7 luglio 2011. Le partite si sono giocate tra il 15 e il 24 luglio.

Primo turno
Le partite si sono giocate tra il 5 e il 7 agosto 2011.

Secondo turno
Le partite si sono giocate il 20 e il 21 settembre 2011.

Ottavi di finale
Le partite si sono giocate il 25 e il 26 ottobre 2011.

Quarti di finale
Le partite si sono giocate il 10 e l'11 aprile 2012.

Semifinali
Le partite si giocano il 1º e il 2 maggio 2012.

Finale
La finale si è disputata domenica 20 maggio 2012 all'Ernst Happel Stadion di Vienna.

Formazioni

Tabellone (dagli ottavi di finale)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Fußball-Bundesliga 2011-2012 (Austria)
Erste Liga 2011-2012

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011-2012